A 44ª edição do concurso Miss USA foi realizada em South Padre Island, Texas, no dia 10 de fevereiro de 1995. Ao final do evento, Chelsi Smith, do Texas, foi coroada pela antecessora Lu Parker, da Carolina do Sul. Smith se tornou a sétima texana a vencer o título, a primeira Miss Texas USA e Miss USA a levar o prêmio de simaptia e se tornou a única representante desse Estado a levar o título de Miss Universo. Ela também se tornou a quarta Miss USA a ser coroada em seu Estado de origem.

Após Smith ter vencido o Miss Universo 1995 na Namíbia, a segunda colocada Shanna Moakler assumiu o título de Miss USA. Moakler se tornou a primeira ex-competidora do Miss Teen USA a ficar com o título do certame adulto.

O concurso foi realizado em South Padre Island pela segunda vez. Foi apresentado por Bob Goen pelo segundo ano consecutivo e teve os comentários de Daisy Fuentes. Barry Manilow foi a atração musical da competição.

Resultados

Placements 

Miss USA 1995: Chelsi  Smith (Texas)
2ª colocada: Shanna Moakler (Nova York)
3ª colocada: Nichole Holmes (Illinois)

Top 6  
Shannon Depuy (Flórida)
Angelique de Maison (Minnesota)
Elizabeth Coxe (Luisiana)

Top 12  
Du Sharme Carter (Oklahoma)
Mitzi Jones (Kentucky)
Britt Powell (Missouri)
Jennifer Aubin (Rhode Island)
Jennifer Wilhoit (Maryland)
Kristen Mastroianni (Massachusetts).

Premiações Especiais 
Miss Simpatia - Chelsi Smith (Texas)
Miss Photogenia - Nichole Holmes (Illinois)
Prêmio de Estilo - Lyn Vesnefski (Havaí)
Melhor em Trajes de Banho - Chelsi Smith (Texas)

Notas de avaliação

Preliminares

     Vencedora
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalista (Top 6)
     Semifinalista (Top 12)

Competição final 

     Vencedora
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalista (Top 6)

Candidatas  

Alabama - Anna Mingus
Alasca - Theresa Lindley
Arizona - Shara Riggs
Arcansas - Kristen Bettis
Califórnia - Deana Avila
Colorado - Emily Weeks
Connecticut - Traci Bryant
Delaware - Nicole Garis
Distrito de Columbia - Marci Andrews
Flórida - Shannon Depuy
Geórgia - Paulette Schier
Havaí - Lyn Vesnefski
Idaho - Amy Tolzmann
Illinois - Nichole Holmes
Indiana - Heather Hart
Iowa - Angela Hearne
Cansas - Deborah Daulton
Kentucky - Mitzi Jones
Luisiana - Elizabeth Coxe
Maine - Kerri Malinowski
Maryland - Jennifer Wilhoit
Massachusetts - Kristen Mastroianni
Michigan - Keisha Eichelberger
Minnesota - Angelique de Maison
Mississippi - Jill Tullos
Missouri - Britt Powell

Montana - Angela Janich
Nebrasca - Chandelle Peacock
Nevada - Brook Hammond
Nova Hampshire - Valerie Gosselin
Nova Jérsei - Christy Pittner
Novo México - Jacqueline Grice
Nova York - Shanna Moakler
Carolina do Norte - Michelle Mauney
Dacota do Norte - Jean Stallmo
Ohio - Julia Hughes
Oklahoma - Du Sharme Carter
Oregon - Karrie Grove
Pensilvânia - Stephanie Fallat
Rhode Island - Jennifer Aubin
Carolina do Sul - Danielle Corley
Dacota do Sul - Jenny Shobeck
Tennessee - Lee Ann Huey
Texas - Chelsi Smith
Utah - Melanie Mitton
Vermont - Jennifer Cazeault
Virgínia - Susan Robinson
Washington - Theresa (Madison) Cox
Virgínia Ocidental - Tracy Holcomb
Wisconsin - Tanae Geisler
Wyoming - Susan Shaffer

Candidatas que participaram de outros concursos 
As candidatas que tiveram anteriormente um título estadual válido pelo Miss América foram:
Shannon Depuy (Flórida) - Miss Virginia 1990 (classificada entre as 10 semifinalistas do Miss America 1991)
Du Sharme Carter (Oklahoma) - Miss Oklahoma 1992 (5ª colocada no Miss America 1993)

As candidatas que tiveram um anteriormente um título estadual válido pelo Miss Teen USA foram:
Shanna Moakler (Nova York) - Miss Rhode Island Teen USA 1992 (classificada entre as 12 semifinalistas do Miss Teen USA 1992)
Jennifer Wilhoit (Maryland) - Miss Maryland Teen USA 1991
Kristen Mastroianni (Massachusetts) - Miss Massachusetts Teen USA 1987 (classdificada entre as 10 semifinalistas do Miss Teen USA 1987)
Heather Hart (Indiana) - Miss Indiana Teen USA 1991 (classificada entre as 12 semifinalistas do Miss Teen USA 1991)
Brooke Hammond (Nevada) - Miss Nevada Teen USA 1991
Anna Mingus (Alabama) - Miss Alabama Teen USA 1988 (5ª colocada no Miss Teen USA 1988)
Keri Mowenowski (Maine) - Miss Maine Teen USA 1991
Tanae Geisler (Wisconsin) - Miss Wisconsin Teen USA 1993

Jurados 
Dr. Joyce Brothers
Casey Kasem
K Callan
Peter Barton
Kiki Shepard
Chris Kole
Jackie Loughery - Miss USA 1952
E. G. Marshall
Mary McFadden
Jim Jeffcoat

Referências

Ver também 
Miss Universo 1995

Ligações externas 

Página oficial do concurso

Miss USA
1995 nos Estados Unidos
Concursos de beleza de 1995